Lisa dagli occhi blu/Mi si ferma il cuore  – singolo di Mario Tessuto del 1969
 Lisa dagli occhi blu  – album di Mario Tessuto del 1969
 Lisa dagli occhi blu  – film diretto da Bruno Corbucci del 1969